Seis buques de la Royal Navy británica. Han recibido el nombre HMS Prince:

 fue un navío de línea de 100 cañones botado en 1670 y renombrado HMS Royal William en 1692. Fue desguazado en 1713.
HMS Prince fue un navío de línea de 90 cañones botado en 1705, fue renombrado HMS Princess en 1711 y HMS Princess Royal en 1728.  Fue desguazado en 1773.
 fue un navío de 90 cañones botado en 1698 como HMS Triumph. Fue renombrado HMS Prince en 1714. Fue extensamente reconstruido en 1750, momento desde el que se le constidera un barco distinto, y fue desguazado en 1773.
 fue un navío de 98 cañones botado en 1788. Fue reconstruido en 1796 y desguazado en 1837.
 fue un buque almacén adquirido en 1854 y perdido ese mismo año.
 fue un destructor de la Clase Admiralty botado en 1916 y vendido en 1921.

Adicionalmente, algunos buques, han sido nombrados en honor a príncipes específicos, incluidos:

Véase también

Nombres de buques británicos